Таджикистан на летних Паралимпийских играх 2012 был представлен одним спортсменом, соревновавшимся в пауэрлифтинге. По итогам Игр таджикский спортсмен не смог завоевать медали.

Пауэрлифтинг 

В весовой категории до 75 кг участвовал Парвиз Одинаев, из-за трёх неудачных попыток он оказался на последнем тринадцатом месте.

Примечания 

Страны на летних паралимпийских играх 2012 года
Спорт в Таджикистане в 2012 году
Таджикистан на Паралимпийских играх